Русиново — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Болгатовской волости 

Расположена на юго-западном прибрежье озера Русино, в 33 км к востоку от города Опочка и в 7 км к юго-востоку от деревни Болгатово.

Численность населения по оценке на конец 2000 года составляла 6 человек, на 2011 год — 1 человек.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района